

Anni
60 – anno del I secolo d.C.
60 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
60 – numero naturale